

Cinema
 Hearts and Flowers – film del 1913 prodotto dalla Gem Motion Picture Company
 Hearts and Flowers – film del 1914 diretto da Joseph A. Golden
 Hearts and Flowers – film del 1914 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company
 Hearts and Flowers – film del 1914 prodotto dalla Victor Film Company
 Hearts and Flowers – film del 1915 diretto da George Siegmann
 Hearts and Flowers – film del 1919 diretto da Edward F. Cline

Musica
Hearts and Flowers Theodore Moses Tobani (testo di Mary D. Brine) del 1893
Hearts and Flowers – album di Joan Armatrading del 1990